Lac de l'Écluse peut se référer à:

Hydronymes

Lac de l'Écluse, plan d’eau douce traversé par la rivière de l'Écluse, situé dans le territoire non organisé de Rivière-Mistassini, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Lac de l'Écluse à Castor, lac de Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 21' 14" Nord; 72° 47' 10" Ouest.
Lac de l'Écluse de Castor, lac de Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 30' 08" Nord; 72° 35' 51" Ouest.
Lac de l'Écluse Santerre, lac artificiel dans Lac-Huron (territoire non organisé), MRC Rimouski-Neigette, Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 56' 35" Nord; 68° 14' 16" Ouest.
Lac de l'Écluse Sautée, Lac de Lac-Lenôtre (territoire non organisé), La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec), au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 23' 50" Nord; 75° 41' 48" Ouest.

Toponymes

Sentier du lac de Lac-à-l'Écluse, Sentier de Rivière-Éternité (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Chemin du lac de Lac-de-l'Écluse, chemin de Sacré-Cœur (Québec) (municipalité), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec.
Chemin de lac de Lac-de-l'Écluse, chemin dans Val-des-Monts (municipalité), MRC Les Collines-de-l'Outaouais, Outaouais (Québec), au Québec.
Forêt ancienne du lac de Lac-de-l'Écluse, écosystème forestier exceptionnel, dans Saint-Siméon (Charlevoix-Est) (municipalité), MRC Charlevoix-Est, Capitale-Nationale, au Québec. Coordonnées géographiques: 47° 58' 40" Nord; 69° 52' 00" Ouest.